Лиам Джеймс Росеньор (; ) — английский футболист, защитник; тренер. Главный тренер клуба «Халл Сити».

Карьера

Клубная 
Лиам Росеньор — воспитанник клуба «Бристоль Сити», в этом клубе он провёл первый сезон своей профессиональной карьеры. Вместе с клубом выиграл Трофей Английской футбольной лиги, забив в финале один из голов.

В 2003 году Росеньор перешёл в «Фулхэм». За 4 года в клубе он сыграл 92 матча и забил один мяч в матче Кубка лиги против «Линкольн Сити».

В 2004 году защитник отправился в краткосрочную аренду в «Торки Юнайтед», где в это время главным тренером был его отец, Лерой Росеньор. Сыграв 10 матчей, Лиам помог команде подняться из Лиги 2, после чего вернулся в «Фулхэм».

В 2007 году перебрался в «Рединг», а в обратном направлении проследовал Соль Ги Хён За клуб Росеньор сыграл 69 матчей и забил 1 гол — 29 сентября 2007 года против «Портсмута», в матче, который «Рединг» проиграл со счётом 4:7.

В октябре 2010 года защитник перешёл в «Халл Сити».

23 июня 2015 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».

Сборная 
Росеньор дебютировал в сборной Англии до 21 года 25 марта 2005 года в матче против молодёжной сборной Германии, который завершился со счётом 2:2.

На турнире в Тулоне в 2005 году защитник выступал за сборную до 20 лет, сыграв 3 матча и забив 1 гол.

На чемпионате Европы среди молодёжных команд сыграл 1 матч, выйдя на замену в полуфинальном матче против сборной Нидерландов и приняв участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась поражением «Трёх Львов» 12:13.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на конец сезона 2013/14)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба «Халл Сити»
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Торки Юнайтед»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Дерби Каунти»
Тренеры ФК «Халл Сити»